Tothill est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1865-1927), officier britannique de la Royal Navy
 (né en 1928/29), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1888-1969), entomologiste et agriculteur anglais

Toponyme

, hameau d'East Lindsey, Lincolnshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme